Juliette, est un prénom féminin, fêté le 30 juillet.

Personnalités 
 Juliette Armanet (née en 1984), une  auteur-compositeur-interprète française ;
 Juliette de Césarée, une sainte et martyre chrétienne du début du , fêtée le 30 juillet ;
 Juliette Dodu, héroïne de la guerre de 1870, première femme en France à recevoir la médaille militaire et la Légion d'honneur à titre militaire ;
 Juliette Capulet, l'un des personnages-titres de Roméo et Juliette (1597), tragédie de William Shakespeare, et des nombreuses  qu'elle a inspirées ;
 Juliette Gréco (1927-2020), chanteuse et actrice française ;
 Juliette Kim (1784-1839), martyre coréenne, sainte, fêtée le 26 septembre ;
 Marie-Juliette Louvet (née le  et morte le ), compagne du prince Louis II de Monaco ;
 Juliette Noureddine (dite Juliette, née en 1962), une chanteuse française ;
Juliette van Ardenne (née en 1983), actrice néerlandaise ;
 Juliette Verolot (née le  et exécutée le ), carmélite sœur Saint-François-Xavier, martyre de Compiègne et bienheureuse, fêtée le 17 juillet (voir Carmélites de Compiègne et Liste des saints du Carmel) ;

Titres 

 Roméo et Juliette (1597), tragédie de William Shakespeare ;
 Histoire de Juliette, ou les Prospérités du vice (1797-1802), un roman du marquis de Sade ;
 Juliette (2013), film français de Pierre Godeau ;

Autres 
 Juliette, en astronomie, un satellite naturel d'Uranus (découvert en 1982) ;
 La Juliette, une bière fruitée parfumée au gingembre de la brasserie d'Uberach.

Voir aussi 
 
 
Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de prénom